Rio Palouse
Palouse (Washington)

Desambiguação